Слупск:

 Слупск — город в северной Польше, в Поморском воеводстве.
 Слупск — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Слупский повят, Поморское воеводство.